Op de Olympische Jeugdzomerspelen 2014 in Nanking werden op 222 onderdelen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat het medailleklassement.

Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Medailleklassement
Voor een aantal onderdelen werden medailles uitgereikt aan teams die zijn samengesteld uit verschillende nationaliteiten, deze staan vermeld achter ‘Gemengde landenteams’.

 Medaillespiegel